Le mot  peut avoir plusieurs significations, selon son contexte :

 en grammaire, un antécédent (grammaire) est un segment de texte représenté ou repris par un autre segment.
 en logique, un antécédent (logique) est la première moitié d'une proposition hypothétique.
 en mathématiques, un antécédent (mathématiques) : voir définition dans l'article dédié.
 en médecine, un antécédent (médecine) correspond aux évènements du passé concernant la santé d'une personne (exemple : antécédent d'appendicite, de tabagisme, d'accident de voiture, ...).
 en musique, le couple antécédent/conséquent désigne les deux parties ou phrases d'un thème structuré de manière classique, ou encore les deux voix (la première, et celle qui lui répond) d'un canon.
 en droit, un  éventuel est recherché, conformément à la procédure de dépôt de brevet.